Die Abkürzung PTZ steht für:

 Pädagogisch-Theologisches Zentrum, siehe Religionspädagogisches Institut
 Pan Tilt Zoom (Schwenk-Neige-Zoom Funktion bei Kameras), siehe Liste von Videofachbegriffen#P
 Plasma-Thrombin-Zeit, siehe Thrombinzeit
 Posttechnisches Zentralamt in Darmstadt
 Produktionstechnisches Zentrum, ein Doppelinstitut aus dem Institut für Werkzeugmaschinen und Fabrikbetrieb (IWF) der Technischen Universität Berlin und dem Fraunhofer-Institut für Produktionsanlagen und Konstruktionstechnik (IPK)
 Protonentherapie-Zentrum, siehe Protonentherapie
 Patiententransportzug, einer Taktischen Einheit im Katastrophenschutz

PTZ